

Codici 
 YRA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rae Lakes (Territori del Nord-Ovest) (Canada)

Altro 
Yra (fumetto) – fumetto italiano per adulti pubblicato dal 1980 al 1981